Безіменний — потік в Україні у Кам'янець-Подільському й Чортківському районах Хмельницької й Тернопільської областей. Лівий доплив річки Збруча (басейн Дністра).

Опис 
Довжина потоку приблизно 7 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 6,28  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,11 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-західній стороні від Михайлівки. Тече переважно на північний захід через село Жабинці і впадає у річку Збруч, ліву притоку річки Дністра.

Цікаві факти 
 На потоку існують природні джерела та газові свердловини.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Кам'янець-Подільського  району
Річки Тернопільської області
Річки Чортківського  району